Murzyn – tradycyjne określenie osoby czarnoskórej w języku polskim
 murzyn – pejoratywne określenie osoby wykorzystywanej do ciężkiej pracy
 murzyn – mięsna potrawa z pieczywa
 osoby o nazwisku Murzyn: Wikipedia:Indeks biografii/Mur

Zobacz też 

 Pod Murzynem
 „Murzynek”, „murzynek”